La formula molecolare C9H6O3 può indicare:
 Umbelliferone
 4-idrossicumarina

Formule molecolari